Inghirami (italienisierte Form von Ingram) ist:

Name folgender Personen:
 Tommaso Inghirami, (1470–1516) (auch bekannt als Phaedra, Phaedrus oder Fedra), Humanist und Kardinal
 Jacopo Inghirami (1565–1624), Admiral des Großherzogtums Toskana
 Giovanni Inghirami (1779–1851), italienischer Astronom

Nach Giovanni Inghirami benanntes astronomisches Objekt:
 Inghirami (Mondkrater)
 Vallis Inghirami, Mondtal in der Nähe des Kraters